Nekova oder Nekovář ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Nekovar (1950–2014), österreichischer Schauspieler und Dramaturg
 Jan Nekovář (1963–2022), tschechischer Mathematiker